Fábio Nunes (ur. 1980) – brazylijski piłkarz
 Fábio Nunes (ur. 1992) – portugalski piłkarz